Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868) —  físico e astrônomo francês 
 Charles de Foucauld (1858-1916) —  padre francês, eremita no Saara
 Michel Foucault (1926-1984) —  filósofo francês

Ver também 
 Pêndulo de Foucault — experiência de Jean Bernard Léon Foucault
 Corrente de Foucault — corrente induzida em um condutor através da variação de fluxo magnético

 O Pêndulo de Foucault (livro) — livro de Umberto Eco, publicado em 1988

Desambiguação